

Geografia

Austria 
 Göriach – comune nel distretto di Tamsweg (Salisburghese)
 Göriach – frazione di Turnau, comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Göriach – frazione di Virgen, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)